I. L. Caragiale bezeichnet: 

 Ion Luca Caragiale (1852–1912), rumänischer Dramatiker 
 I. L. Caragiale (Dâmbovița), eine Gemeinde im Kreis Dâmbovița, Rumänien